E37 oder E 37 steht für:
 Europastraße 37, eine Fernstraße von Delmenhorst in Niedersachsen nach Köln in Nordrhein-Westfalen
 HMS E37, ein britisches U-Boot

E37